Ю́ра () — река в Литве, правый приток реки Неман. Длина реки составляет 177 км, площадь водосборного бассейна — 3990 км².

Физико-географическая характеристика 

Берёт начало на Жямайтской возвышенности.

Питание Юры смешанное, с преобладанием дождевого (48 %). Половодье с конца февраля до начала мая; межень прерывается паводками, наиболее значительными в декабре.

Средний расход воды в 40 км от устья — 20,1 м³/с. Река Юра замерзает в ноябре — феврале, вскрывается в конце февраля — середине апреля.

На реке стоит литовский город Таураге. В бассейне реки есть региональный парк Паграмантис и 2 заповедника (ихтиологический и ландшафтный).

История и название 
Река под именами Jurа, Jure и Jüwen упоминается в  — отчёте крестоносцев о маршрутах по Литве (конец XIV — начало XV века)

Название реки () по-литовски означает «море». Считается, что первоначальным значением этого слова была не «часть океана», а «большое озеро» — ср.  (vār), тох. wär,  (ǰur) — «вода».

Ранее сплавлялся лес.

Примечания 

Притоки Немана
Реки Литвы